Annick Segal, Vlaams actrice
 George Segal, Amerikaans acteur
 George Segal, Amerikaans kunstenaar
 Sam Segal, Nederlands botanicus en kunsthistoricus